Tatiana Malinina, née le  à Novossibirsk, est une patineuse artistique ouzbèke. Elle a remporté la première édition des Championnats des quatre continents.

Biographie

Carrière sportive

Famille 
Tatiana Malinina est la mère du patineur artistique américain Ilia Malinin.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique ouzbèke
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Naissance en janvier 1973
Naissance en RSFS de Russie
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002